

Алтинди — аул, Буландинський район, Акмолинська область
 Алтинди — село, Мугалжарський район, Актюбинська область